

Musique 
 The Deviants est un groupe britannique fondé au milieu des années soixante.

Cinéma 
 The Deviants est un film américain réalisé par Reid Waterer en 2004.
 The Deviants est un film américain réalisé par Jake Daniels en 2007.

Bande dessinée 
 Déviants (comics), une espèce non-humaine dans les comics de Marvel Comics.